Valdivino Braz (Buriti Alegre, 23 de novembro de 1942) é jornalista e poeta brasileiro.

Biografia 

Filho de Valdemar Alves Ferreira e Sebastiana Braz da Silva. 

Fez o curso primário no Grupo Escolar Coronel José Teófilo Carneiro, em Uberlândia(MG), supletivo nos institutos Dom Abel e Rio Branco, em Goiânia. Formado em jornalismo pela Universidade Federal de Goiás (1984). 

É membro da União Brasileira de Escritores de Goiás. Possui várias premiações literárias, entre elas, o 1º prêmio no Concurso de Literatura José Décio Filho, Goiânia, 1985; Concurso Literário Departamento Estadual de Cultura/SESC – 1º lugar, 1972; 1º Festival “Travessia” de Poesia Falada, Goiânia, 1984; Prêmio José Décio Filho, 1985, com Tessitura do Ser; Prêmio Hugo de Carvalho Ramos, 1988, com Arabescos num chão de giz; Prêmio Cora Coralina (1990), com As lâminas de Zarb; Prêmio Nacional Cidade de Belo Horizonte, 1992, com A trompa de Falópio; Prêmio Bolsa de Publicações Hugo de Carvalho Ramos, 2002, com Poema da terra perdida. E, em 1997, recebeu da União Brasileira de Escritores/Goiás o troféu Tiokô de Poesia. 

Está incluído na antologia A Poesia Goiana do Século XX, de Assis Brasil.

Obra publicada 

As faces da faca, poemas. Goiânia: Oriente, 1978; 
Cavaleiro do sol, contos. Goiânia: Oriente, 1977; 
As palavras por desígnio, poemas. Jornal O Estado de Goiás, 1984; 
Tessitura do ser, poemas. Goiânia: Cerne, 1987; 
O animal político de Aristóteles, 1990; 
Arabescos num chão de giz, 1988; 
A trompa de Falópio, (1992); 
As lâminas de Zarb, 1990, pela Fundação Cultural Pedro Ludovico; 
Poema da terra perdida, 2002.

Bibliografia 
 A Poesia Goiana do Século XX, de Assis Brasil. Rio de Janeiro: Editora Imago, 1999.
 Teles, José Mendonça. Dicionário do escritor goiano.

Escritores contemporâneos do Brasil
Contistas de Goiás
Poetas de Goiás
Naturais de Buriti Alegre
Alunos da Universidade Federal de Goiás